Hugentobler steht für:

 Hugentobler (Santa Fe), eine Gemeinde im Departamento Castellanos in der argentinischen Provinz Santa Fe

Hugentobler ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Edwin Hugentobler (1886–1972), Schweizer Maler und Graphiker
 Jakob Hugentobler (1885–1966), Schweizer Konservator, Autor
 Johannes Hugentobler (1897–1955), Schweizer Maler und Architekt
 John Hugentobler (* 1957), Schweizer Radrennfahrer

 Urs Hugentobler (* 1959), Schweizer Astronom und Geophysiker